Okolona kan syfta på:

 Okolona, Arkansas
 Okolona, Mississippi
 Okolona, Ohio